Simen Berntsen (ur. 2 lipca 1976) – norweski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1996/1997, kiedy zajął 48. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1995/1996: 83
 sezon 1996/1997: 48

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1996/1997: 45

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1976